Grub in inglese come sostantivo significa larva oppure una certa quantità di cibo. Il verbo To grub significa ripulire, scavare o dissotterrare.

Geografia

Austria 
 Grub – frazione di Irnfritz-Messern, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Grub – frazione di Michaelnbach, comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Grub o Grub I – frazione di Riegersburg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Grub – frazione di Weistrach, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Grub o Grub im Wienerwald – frazione di Wienerwald, comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)
 Grub an der March – frazione di Angern an der March, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Grub bei Groß Sankt Florian – frazione di Groß Sankt Florian, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Grub bei Sankt Ruprecht an der Raab – frazione di Sankt Ruprecht an der Raab, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Grub bei Weinburg – frazione di Weinburg, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Grub – comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Grub am Forst – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Frazioni 
 Grub – frazione di Amerang, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Grub – frazione di Burgthann, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Grub – frazione di Eggenthal, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Grub – frazione di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Grub – frazione di Moosbach, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Grub – frazione di Weißenstadt, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Grub – comune (Canton Appenzello Esterno)

Informatica 
 GNU GRUB o GRUB 2 – acronimo di GNU GRand Unified Bootloader, boot loader  creato da GNU

Pagine correlate 
Grubb – pagina di disambiguazione
Grube (disambigua) – pagina di disambiguazione